Fortuna é uma marca de cigarros fabricada pelo grupo franco-espanhol Altadis.

Marcas de cigarros
Marcas de Espanha